Germanico Savorgnan (1554-1597) – architetto militare e condottiero
Germanico Savorgnan (o Germanico Savorgnano di Osoppo) (1514-1555) – condottiero